Durant la guerre de Trente Ans, eurent lieu deux sièges de La Mothe-en-Bassigny (Lorraine) :
 - : Siège de La Mothe (1634).
 - : Siège de La Mothe (1644-1645)

Bibliographie 
   Édouard Du Boys de Riocour : Histoire de la ville et des deux sièges de La Mothe (1635 et 1645)

Bataille de Lorraine
Histoire de la Haute-Marne
Homonymie de sièges